Il doppio del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori T. J. Middleton e Chris Woodruff che hanno battuto in finale Jeff Belloli e Aleksandar Kitinov 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Jeff Belloli /  Aleksandar Kitinov (finale)
 Mathias Huning /  Sébastien Leblanc (semifinali)

 T. J. Middleton /  Chris Woodruff (Campioni)
 Jim Pugh /  Joost Winnink (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1996